FC Banants este un club de fotbal din Erevan, Armenia care evoluează în Prima Ligă.

Clubul în Europa

Palmares 

 Cupa Armeniei: 2
( 1992, 2007 )

Legături externe 

 Pagină oficială
 UEFA Banants website

Cluburi armene de fotbal
Fondări în 1992